Сезон 2014-2015 в Ла Лізі — 84-й чемпіонат Іспанії з футболу, що проходив з 23 серпня 2014 по 24 травня 2015 року. Участь у змаганні брали 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби (Ейбар, Альмерія та Кордова) вибули до Сегунди. Переможцем турніру стала «Барселона» — це 23 титул каталонців.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Підсумкова турнірна таблиця 
{| align="center" style="font-size: 90%; border-collapse:collapse"
|- align="center" style="background:#98A1B2;"
! width="20" |
! width="20" |
! width="200" |Команда
! width="40" |І
! width="40" |В
! width="40" |Н
! width="40" |П
! width="40" |МЗ
! width="40" |МП
! width="40" |РМ
! width="40" |О
|- align="center" style="background:#B0C4DE;"
|
||1.|| style="text-align: left;" |«Барселона»
||38||30||4||4||110||21||+89||94
|- align="center" style="background:#B0C4DE;"
|
||2.|| style="text-align: left;" |«Реал Мадрид»
||38||30||2||6||118||38||+80||92
|- align="center" style="background:#B0C4DE;"
|
||3.|| style="text-align: left;" |«Атлетіко» (Мадрид)
||38||23||9||6||67||29||+38||78
|- align="center" style="background:#C5D2E4;"
|
||4.||style="text-align: left;" |«Валенсія»
||38||22||11||5||70||32||+38||77
|- align="center" style="background:#B0C4DE;"
|
||5.|| style="text-align: left;" |«Севілья»
||38||23||7||8||71||45||+26||76
|- align="center" style="background:#FEDF68;"
|
||6.|| style="text-align: left;" |«Вільярреал»
||38||16||12||10||48||37||+11||60
|- align="center" style="background:#FDEEB4;"
|
||7.|| style="text-align: left;" |«Атлетик» (Більбао)
||38||15||10||13||42||41||+1||55
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||8.|| style="text-align: left;" |«Сельта»
||38||13||12||13||47||44||+3||51
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||9.|| style="text-align: left;" |«Малага»
||38||14||8||16||42||48||-6||50
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||10.|| style="text-align: left;" |«Еспаньйол»
||38||13||10||15||47||51||-4||49
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||11.|| style="text-align: left;" |«Райо Вальєкано»
||38||15||4||19||46||68||-18||49
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||12.|| style="text-align: left;" |«Реал Сосьєдад»
||38||11||13||15||44||51||-7||46
|- align="center" style="background:#FFCCCC;"
|||13.|| style="text-align: left;" |«Ельче» 
||38||11||8||19||35||62||-27||41
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||14.|| style="text-align: left;" |«Леванте»
||38||9||10||19||34||69||-35||37
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||15.||style="text-align: left;" |«Хетафе»
||38||10||7||21||33||64||-31||37
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||16.|| style="text-align: left;" |«Депортіво»
||38||7||14||17||35||60||-23||35
|-align="center" style="background:#F5F5F5;"
|||17.|| style="text-align: left;" |«Гранада»
||38||7||14||17||30||64||-34||35
|-align="center" style="background:#F5F5F5;"
|- align="center" style="background:#F5F5F5;"
|
||18.|| style="text-align: left;" |«Ейбар» 
||38||9||8||21||34||55||-21||35
|- align="center" style="background:#FFCCCC;"
|
||19.|| style="text-align: left;" |«Альмерія» 
||38||8||8||22||35||64||-29||32
|- align="center" style="background:#FFCCCC;"
|
||20.|| style="text-align: left;" |«Кордова» 
||38||3||11||24||22||68||-46||20
|}
Примітки: 
1. Клуб «Севілья» пройшов до Ліга чемпіонів УЄФА 2015—2016 як переможець Ліги Європи УЄФА 2014—2015.
2. Клуб «Ельче» виключений Федерацією футболу Іспанії з наступного розіграшу Прімери через фінансові питання.

Динаміка турнірного становища 
<div align=center>

</div align=center>

Результати матчів 
<div align=center>

</div align=center>

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Клаудіо Браво 
 Даніел Алвес 
 Жорді Альба 
 Хав'єр Маскерано 
 Жерард Піке 
 Серхіо Бускетс 
 Іван Ракитич 
 Хаві Ернандес 
 Ліонель Мессі 
 Неймар
 Луїс Суарес

Тренер: Луїс Енріке.

Бомбардири

Асистенти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Сезони іспанської Прімери
2014 у футболі
2015 у футболі
2014 в іспанському спорті
2015 в іспанському спорті